Camp Perrin kan syfta på:

Haiti 

 Camp Perrin (kommun), Sud, 
 Camp Perrin (ort), Sud,